Palín puede referirse a:
 el palín, un juego mapuche similar al hockey; o a
 Palín, un municipio del departamento de Escuintla en Guatemala.